Kuskin (andere Transkriptionsvarianten: Kuzkin, Kouzkin) ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Kouzkin (* 1992), italienischer Rennfahrer
 Wiktor Grigorjewitsch Kuskin (1940–2008), sowjetischer Eishockeyspieler